Рейтлінгер Едмунд Рудольфович — педагог, географ, дійсний статський радник. 
 Рейтлінгер Олександр Іванович — російський генерал, учасник Кримської війни.